Kew est le nom d'un quartier de Londres, célèbre pour ses jardins botaniques royaux qui fut à l'origine de nombreux autres toponymes :

Afrique du Sud 
 Kew, un quartier de Johannesburg

Australie 
 Kew, une banlieue de Melbourne
 Kew, une ville de Nouvelle-Galles du Sud

États-Unis 
 Kew, une ville du Michigan dans le comté de Menominee

Îles Turques-et-Caïques 
 Kew, une localité des îles Turques-et-Caïques

Nouvelle-Zélande 
 Kew, une ville du Southland, banlieue d'Invercargill
 Kew, une ville d'Otago

Royaume-Uni 
 Kew, une ville du Merseyside
 St. Kew, une ville des Cornouailles